Catalano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Catalano (oder Catalani „l’antico“, genannt „il Romano“; 1560–1630), italienischer Maler
 Armando Joseph Catalano (1924–1989), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Guy Williams (Schauspieler)
 Corrado Catalano (* 1968), italienischer Motorradrennfahrer
 Dominic Catalano (* 1956), US-amerikanischer Kinderbuchillustrator und -autor
 Eduardo Catalano (1917–2010), argentinischer Architekt
 Elisabetta Catalano (1944–2015), italienische Kunstphotographin
 Frank Catalano (* 1977), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gabriele Catalano (1934–1990), italienischer Romanist, Italianist und Komparatist
 Micaela Di Catalano, deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Nilo Catalano (1647–1694), griechisch-katholischer Apostolischer Vikar, Titularerzbischof von Durrës